

Села 
 Ганнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Ганнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада (до 2020 року — Козельщинський район)